Die India Super Series 2013 im Badminton fand vom 23. bis zum 28. April 2013 in Neu-Delhi statt. Es war die dritte Auflage der India Open als BWF-Super-Series-Turnier und das vierte Turnier der BWF Super Series 2013. Das Preisgeld betrug 200.000 US-Dollar.

Austragungsort 
 Siri Fort Sports Complex

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
  Lee Chong Wei
  Sony Dwi Kuncoro (nicht gestartet)
  Hu Yun
  Jan Ø. Jørgensen
  Kashyap Parupalli
  Kenichi Tago
  Boonsak Ponsana
  Sho Sasaki (nicht gestartet)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Dameneinzel

Setzliste 
  Saina Nehwal
  Juliane Schenk
  Ratchanok Intanon
  Minatsu Mitani
  Bae Yeon-ju
  Eriko Hirose
  Jiang Yanjiao (nicht gestartet)
  P. V. Sindhu

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Herrendoppel

Setzliste 
  Mathias Boe / Carsten Mogensen
  Koo Kien Keat / Tan Boon Heong
  Ko Sung-hyun / Lee Yong-dae
  Hiroyuki Endo / Kenichi Hayakawa
  Kim Gi-jung / Kim Sa-rang
  Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan
  Hoon Thien How / Tan Wee Kiong
  Liu Xiaolong / Qiu Zihan

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Damendoppel

Setzliste 
  Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi
  Christinna Pedersen / Kamilla Rytter Juhl
  Jung Kyung-eun / Kim Ha-na
  Miyuki Maeda / Satoko Suetsuna
  Duanganong Aroonkesorn / Kunchala Voravichitchaikul
  Poon Lok Yan / Tse Ying Suet
  Lam Narissapat / Saralee Thungthongkam
  Anneke Feinya Agustin / Nitya Krishinda Maheswari

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Mixed

Setzliste 
  Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir
  Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen
  Chan Peng Soon / Goh Liu Ying
  Sudket Prapakamol / Saralee Thungthongkam
  Robert Mateusiak / Nadieżda Zięba
  Muhammad Rizal / Debby Susanto
  Fran Kurniawan / Shendy Puspa Irawati
  Chris Adcock / Gabrielle White

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2013
BWF Super Series 2013
Badmintonwettbewerb in Delhi